Вейк-ан-Зеє 1992 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 54-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 9 по 26 січня 1992 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перше місце поділили рейтингові фаворити Борис Гельфанд і Валерій Салов, які пройшли весь турнір без поразок.

 Категорія: 14.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1992 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1992 у шахах
Січень 1992